De Football League Cup 1978/79 was de 19de editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 12 augustus 1978 en eindigde op 17 maart 1979 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Titelverdediger was Nottingham Forest, dat de beker ditmaal opnieuw won onder leiding van trainer-coach Brian Clough.

Schema

Zie ook
FA Cup 1978/79
Finale League Cup 1979
Engels voetbalkampioenschap 1978/79

Bekervoetbal 1978/79
1979